Jezioro Żnińskie Duże
 Jezioro Żnińskie Małe